Le patronyme Nieto (petit-fils en espagnol) peut faire référence à :
 Ángel Nieto (1947-2017), un pilote de vitesse moto espagnol ;
 Ángel Nieto Jr. (né en 1976), un pilote de vitesse moto espagnol, fils du précédent ;
 Carlos Nieto (né en 1976), un joueur argentino-italien de rugby à XV ;
 Dani Nieto (né en 1991), footballeur espagnol ;
 Domingo Nieto (1803-1844), un homme politique péruvien ;
 Fonsi Nieto (né en 1978), un pilote de vitesse moto espagnol ;
 Jamie Nieto (né en 1976), un sauteur en hauteur américain ;
  ;
 Matt Nieto (né en 1992), un joueur américain de hockey sur glace ;
 Miguel Ángel Nieto (né en 1986), un joueur espagnol de football ;
 Pablo Nieto (né en 1980), un pilote espagnol de vitesse moto ;
 Pepón Nieto (né en 1967), un acteur espagnol ;
 Rafael Gómez Nieto (1921-2020), républicain espagnol vétéran de la Guerre d'Espagne et de la Seconde Guerre mondiale ;
 Tom Nieto (né en 1960), un joueur américain de baseball ;
 Vicente Nieto (1769 – 1810), militaire et haut fonctionnaire colonial espagnol.